3 miejscowości w Polsce: 
 Leszczany – wieś w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Żmudź 
 Leszczany – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Krynki 
 Leszczany – wieś w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Suchowola